Le Retour de Godzilla (Gojira no gyakushû), est un film japonais réalisé par Motoyoshi Oda en 1955.
 Le Retour de Godzilla (Gojira), est un film japonais réalisé par Koji Hashimoto en 1984.